Healy se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Rosanne A. Healy
 R.A. Healy